Brychotherium (Брикотеријум — „прождрљива звијер”) је изумрли род плаценталних сисара из изумрле потпородице Teratodontinae унутар изумрле породице Teratodontidae, који је у периоду од касног еоцена до раног олигоцена настањивао подручје Африке.

Етимологија назива

Опис 
Врста Brychotherium ephalmos је тежила између 5,24 до 6,2 kg.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Brychotherium.

Временска распрострањенст рода Brychotherium унутар породице Teratodontidae

Види још 
 Класификација сисара
 Teratodontidae

Референце 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Африке